Гран-при США  - этот этап Формулы-1 проходил 1 октября, 1978 в Нью-Йорке.

Гонка 

|}

Риккардо Патрезе не был допущен к участию в гонке за инициирование массового столкновение на Гран-при Италии, в котором погиб Ронни Петерсон (позже более тщательное расследование этого инцидента показало отсутствие вины итальянца в аварии).

Ссылки 
 
 
 

1978
Гран-при США